Treppo steht für:

 Treppo Carnico, eine seitdem ist sie Teil der neugegründeten Gemeinde Treppo Ligosullo
 Treppo Grande, eine italienische Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien
 Treppo Ligosullo, eine nordostitalienischen Gemeinden in der Region Friaul-Julisch Venetien